Western & Southern Open 2013 (kobiety)
 Western & Southern Open 2013 (mężczyźni)